Латина — латинська мова.
 Латина — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Латина — провінція в Італії, у регіоні Лаціо.